Трослі́-Брей () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північний схід від Парижа, 75 км на південний схід від Ам'єна, 65 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 827 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2061,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трослі-Брей на сайті французького Національного інституту географії
 Трослі-Брей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трослі-Брей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трослі-Брей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трослі-Брей на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза